leśnictwo – gałąź gospodarki narodowej obejmująca zagospodarowanie, pielęgnowanie, ochronę, użytkowanie oraz odnawianie lasów
 leśnictwo – zespół nauk leśnych
 leśnictwo – leśna jednostka gospodarczo-administracyjna wchodząca w skład nadleśnictwa
 leśnictwo – rodzaj królewszczyzny

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 6, w tym 2 podstawowe 
 Leśnictwo – część wsi Dąbrowa w woj. łódzkim, w pow. tomaszowskim, w gminie Inowłódz
 Leśnictwo – część wsi Jodłówka Tuchowska w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Tuchów
 Leśnictwo – część wsi Żdżary w woj. podkarpackim, w pow. dębickim, w gminie Czarna
 Leśnictwo – kolonia wsi Wierzbica w woj. świętokrzyskim, w pow. buskim, w gminie Tuczępy
 Leśnictwo – wieś w woj. wielkopolskie, w pow. konińskim, w gminie Ślesin
 Leśnictwo – wieś w woj. wielkopolskie, pow. tureckim, w gminie Kawęczyn